Uden ord kan henvise til

 Uden ord (film fra 2003), en dansk film
 Uden ord (film fra 2011), en dansk film